ФК «Коростень» () — украинский любительский футбольный клуб из города Коростень Житомирской области. Выступал во Второй лиге чемпионата Украины в сезоне 2007/08 и 2008/09. В последнем чемпионате команда снялась с соревнований после первого круга по финансовым причинам. С 2009 года вернулась в Чемпионат Житомирской области.

История 
Основан в 2001 году на базе ФК «Локомотив» (Коростень). Профессиональный статус с 2007 года. Дебютировал во Второй лиге 29 июля 2007 года в матче против тернопольской «Нивы».

ФК «Коростень» создан в 2001 году на базе команды Юго-Западной железной дороги. В 2004—2005 годах команда принимала участия в Кубке и чемпионате Украины среди любительских коллективов. Трижды подряд в 2003—2005 годах команда ставала серебряным призёром Чемпионата области. В 2006 и 2007 годах команда побеждала в Кубке Житомирской области. Так, в 2007 году в финале розыгрыша кубка Житомирской области «Коростень» переиграл также коростенскую команду ФК «Химмаш» в серии послематчевых пенальти.

Коростень вернулся в чемпионат области. В 2009 году занял 3-е место.

Статистика

Ссылки 
 Неофициальный сайт 
 Футбольный клуб «Коростень» (Городской информационный портал) 
 Постановление ДК ПФЛ №22 від 28.11.2008 года 
 Протокол №8 ДК ПФЛ від 9.04.2009 года 

Футбольные клубы Житомирской области
Коростень